Stripmall Architecture образовались, когда Halou, предыдущая группа Райана и Ребекки, была распущена. В новую группу так же вошли Tim Hingston (гитара), Patrick Harte (ударные), Erica 'Unwoman' Mulkey (виолончель), и другие музыканты, участвовавшие в живых выступлениях и студийных сеансах записи.
Группа использовала сервис Kickstarter с целью получения средств для выпуска LP Feathersongs For Factory Girls, вышедшего в апреле 2010 года. Первая часть была выпущена в апреле 2010 года, вторая часть вышла годом позже, в 2011, и обе части так же издавались ограниченным коллекционным изданием в двух пластинках.

Группа дала интервью на радиостанции KEXP 90,3 в Сиэтле 12 сентября 2009 года, исполнив несколько своих новых записей в прямом эфире. Ребекка так же исполняет вокальную партию в новом проекте John Fryer DarkDriveClinic.

Дискография

Альбомы

We Were Flying Kites (2009) 
"Her Words"
"Gladhander"
"Version"
"Stop Thief"
"Bleached White"
"What's Wrong With The Kids Today?"
"A Trick Of Light"
"Beauty Is Suffering"
"The Droplet Sounds
"We Were Flying Kites"

Feathersongs For Factory Girls/Part One (2010) 
"Radium Girls"
"Is This Science?"
"Pripyat"
"There's Only So Much Light"
"Sing Along, My Children"

Feathersongs For Factory Girls/Part Two (2011) 
"Daylight Machine"
"Ownsome"
"Feathersong"
"Lemoncholic"
"Prussian Blue"

Suburban Reverb  (2013) 
 "Suburban Reverb"
 "We Are Not Cool"
 "Unbreakable"
 "Heartheart/Rhinebeck"
 "Jetset Friends"
 "Commuter"
 "Autumn's Echo"
 "The Glide Sublime"

EPs/Compilations

Object01 (2008) 
"Lunatic"
"Flickering"
"And Then Crazy Kills The Fun"
"Subtle Movements"

Object02 (2009) 
"Stop Thief"
"Stomping Your Tulips"
"The Boy Who Became A Tree"

Object03 (2009) 
"We Were Flying Kites (Dub)"
"Stop Thief (Original Demo)"
"Lunatic"
"Stomping Your Tulips (Different)"
"Political (Different)"
"And Then Crazy Kills The Fun"
"Flickering"
"Subtle Movements"
"Untitled"
"The Boy Who Became A Tree"
"Baby Beating Heart (Near The Parenthesis Remix)"
"Hollywood Ending (Bitcrush Remix)"

Pripyat & The Halcyon Versions (2010) 
"Pripyat (Mascara Palin Remix)"
"Girls That Glow (Halcyon Version)"
"Bleached White (Halcyon Version)"
"The Droplet Sounds (Halcyon Version)"
"Fingertips And Diagrams (Halcyon Version)"
"Radium Girls (Remix Stems)"
"Pripyat (Remix Stems)"
"A Trick Of Light (Remix Stems)"

Albino Peacock (2011) 
"Lemoncholic (Single Remix)"
"Lauren, I Said"
"Peacock"
"One Of Three"

Список литературы

Ссылки 
 Официальный сайт Stripmall Architecture
 Link to audio files of their visit with Seattle's KEXP radio station
 Stripmall Architecture на Facebook
 Ourstage.com's review of Stripmall Architecture
 Страница на Kickstarter.com для сбора средств на новый альбом
 Страница Stripmall Architecture на Last.fm
 Wired's interview with the Band

Дрим-поп-группы
Музыкальные коллективы из Сан-Франциско
Группы альтернативного рока из Калифорнии